Пливачка трка на 100 метара слободним стилом за жене на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 1. августа (квалификације) и 2. августа (финале) на базену центра за водене спортове.

За трку је пријављено 50 такмичарки из 44 земље. Квалификациона норма за ову дисциплину била је 54,57 секунди, док је олимпијско селекционо време износило 56,48.

Златну медаљу уз нови олимпијски рекорд освојила је Холанђанка Раноми Кромовиђојо (резултат 53,00).

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током такмичења постављени су следећи рекорди:

Резултати квалификација 
Укупно 50 такмичарки пријављених у квалификацијама распоређено је у 7 квалификационих група. Пласман у полуфинала обезбедило је њих 16 са најбољим временима, а гранично време за пласман у полуфинале било је 54,43.

Две такмичарке нису наступиле.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке обележила је Раноми Кромовиђојо која је у другој полуфиналној трци поправила стари олимпијски рекорд за 7 стотинки (на 35,05).
Полуфинале 1

Полуфинале 2

Резултати финала

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.